Ламане́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 730 км на південь від Парижа, 180 км на південний захід від Монпельє, 50 км на південний захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ламанер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ламанер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї